Cornu se poate referi la:

Localități din România:
Cornu, Alba
Cornu, Dolj
Cornu de Jos (Cornu), Prahova
Cornu de Jos (Drăgănești), Prahova
Cornu de Sus (Cornu), Prahova
Cornu de Sus (Dumbrava), Prahova
Cornu Luncii, Suceava

Vezi și 
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornet (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)

 Cornel (prenume)
 Cornelia (prenume)
 Corneliu (prenume)
 Cornelis (nume)
 Cornelius (dezambiguizare)
 Cornescu (nume de familie)

 Corneni, sat în județul Cluj

Toponime românești